Allerzielen, een christelijke feestdag
Allerzielen (film)
Allerzielen (roman), een roman van schrijver Cees Nooteboom